3627 Сейєрс (3627 Sayers) — астероїд головного поясу, відкритий 28 лютого 1973 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,526.

Названо на честь англійської письменниці Дороті Лі Сейєрс(, 1893-1957).

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (3601-3700)

Посилання 

 
 Інформація про малі планети на сайті minorplanetcenter.net 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1973
Головний пояс астероїдів